Список правителів Молдовського князівства (за Кантеміром)

Драгош був сином Богдана, а Богдан був сином Івана. Тому всі молдовські князі додавали в своєму титулі ім'я Іван (Іоан або ІО).

Джерела 
 Kantemir, D.: Historisch geographisch und politische beschreibung der Moldau

Див. також 

Монархи Молдови
Молдавське князівство